Веле́да или Велледа ()

 Веледа (I век н. э.) — пророчица древних германцев и римлян. Её именем названы:
 «Веледа» (1835) — опера Эдуарда Соболевского (1804—1872).
 «Веледа» (1882) — опера французского композитора Шарля Леневё (1840—1910).
 (126) Веледа — небольшой астероид главного пояса.
  — швейцарская компания-производитель натуральной косметики.